Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Mats Wilander 6-2, 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (Campione)
 Mats Wilander (finale)
 Henri Leconte (semifinali)
 Mikael Pernfors (secondo turno)
 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Kevin Curren (terzo turno)
 Richard Matuszewski (terzo turno)

 Ulf Stenlund (primo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Tim Wilkison (secondo turno)
 Jonas Svensson (terzo turno)
 Guy Forget (semifinali)
 Jonathan Canter (secondo turno)
 Pat Cash (secondo turno)
 Jan Gunnarsson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1986